McClary steht für:

 McClary-Gletscher, Gletscher im Grahamland in der Antarktis
 McClary Ridge, Gebirgskamm im Grahamland in der Antarktis
 Fort McClary, ehemalige Befestigungsanlage bei Kittery Point an der Südküste von Maine in den Vereinigten Staaten

McClary ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew McClary (1730–1775), Offizier der Kontinentalarmee im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Charles McClary (1833–1904), kanadischer Politiker
 Susan McClary (* 1946), US-amerikanische Musikologin
 Thomas McClary (* 1949), US-amerikanischer Gitarrist, Sänger, Songwriter und Plattenproduzent
 Thomas Calvert McClary (1909–1972), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor